Georgenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Georgenberg, Oberpfalz – kommun i Bayern,

Österrike 

 Georgenberg (kulle i Österrike, Oberösterreich), Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems,